Schinnerer ist der Familienname von: 

 Adolf Schinnerer (1876–1949), deutscher Maler und Grafiker
 Johannes Schinnerer (1883–1944), deutscher Kunsthistoriker